Broicher ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Broicher (* 1933), ehemaliger Brigadegeneral der Bundeswehr und Leiter der Abteilung für Ausbildung im Heeresamt in Köln
 Charlotte Broicher (1848–1917), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin   
 Karl Anton Broicher (1805–1881), deutscher Jurist und Politiker
 Miriam Broicher (* 1990), deutsche Schriftstellerin
 Paul Broicher (1914–2001), Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelstages
 Ursula Broicher (* um 1960), rumänischstämmige deutsche Violinistin

Siehe auch:
 Broich